Adrien Raffeneau-Delile (1773-1843), ingénieur français ;
 Alire Raffeneau-Delile (1778-1850), botaniste français dont l’abréviation botanique standard est Delile.